Parysów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim
 Parysów – gmina w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim
 Parysów – osiedle w Warszawie
 Fort P Twierdzy Warszawa (Parysów) – fort Twierdzy Warszawa